

Niemcy 
 Düben – dzielnica miasta Coswig (Anhalt)
 Bad Düben – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Nordsachsen
 Groß Düben – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz

Osoby 
 Anders Düben starszy – niemiecki kapelmistrz, organista
 Gustaf Düben starszy – szwedzki kompozytor

Zobacz też 
 Jämlitz-Klein Düben